Абанто-и-Сьервана (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.

Численность населения — 9609 человек (2007).

Ранее на территории муниципалитета добывалось железо, однако в 1993 году добыча была прекращена.

В городке Гальярта родилась Долорес Ибаррури.

Население
Население Абанто-и-Сьервана:

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бискайи